Финал Кубка шотландской лиги 1978 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1977/78, состоявшийся 18 марта 1978 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Селтик». Основное время матча закончилось с ничейным счётом 1:1 — на гол футболиста «джерс» Дейви Купера «кельты» ответили точным результативным ударом Йоханнеса Эдвальдссона. В дополнительное время «рейнджеры» смогли ещё раз поразить ворота противника, отличился Гордон Смит. Этот мяч и остался единственным в овертайме — 2:1, победа «Рейнджерс».

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1978
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1978 году
Март 1978 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1978 году
События 18 марта